Shisun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shisunchang, ort, Guizhou, 
 Shisun (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar